Anja Schmollack (* 28. März 1981 in Treuenbrietzen) ist eine deutsche Wirtschaftsjuristin und Politikerin (CDU). Sie ist Vorsitzende des Landesverbandes Brandenburg der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) und hat mehrere weitere politische Ämter inne.

Leben und politische Karriere 
Anja Schmollack absolvierte ein Jura- und Betriebswirtschafts-Studium in Berlin, wo sie als Wirtschaftsjuristin tätig ist.

Zu Beginn ihres politischen Engagements trat Schmollack 2001 in die CDU ein und wurde 2011 Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes ihres Heimatortes Treuenbrietzen. Im Jahr 2014 wurde sie Vorsitzende der CDU-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung Treuenbrietzen und Vorsitzende des Ausschusses für Sicherheit und Ordnung. Auf dem 30. Landesparteitag der CDU Brandenburg wurde sie am 25. April 2015 zur Beisitzerin im Landesvorstand der Partei gewählt, dem sie bis heute (Stand Ende 2021) angehört.

Seit 2017 ist sie Vorsitzende des Landesverbandes Brandenburg der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), dessen Vorsitz sie schon 2016 kommissarisch übernommen hatte. Dem Bundesvorstand der CDA gehört sie als Beratendes Mitglied an. Ebenfalls 2017 wurde sie Vorsitzende des Landesfachausschusses Rente & Pflege. Von November 2016 bis November 2018 war sie Mitglied des Sprecherinnenrates des Frauenpolitischen Rates Brandenburg.

Bei der Landtagswahl in Brandenburg 2019 am 1. September 2019 trat Schmollack als Direktkandidatin für ihren Heimatwahlkreis 18 (Potsdam–Mittelmark II) an, ihre Kandidatur war jedoch nicht erfolgreich.

Im November 2021 wurde sie zum wiederholten Male in ihrem Amt als Vorsitzende des brandenburgischen Landesverbandes der CDA bestätigt.

Weblinks 
 Website von Anja Schmollack

Einzelnachweise 

CDU-Mitglied
Politiker (Brandenburg)
Politiker (21. Jahrhundert)
Wirtschaftsjurist
Treuenbrietzen
DDR-Bürger
Deutscher
Geboren 1981
Frau